Hallervorden ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Hallervorden (* 1935), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Dieter Hallervorden junior (* 1963), deutscher Schauspieler
 Hans Hallervorden (1872–1965), deutscher Gartenarchitekt
 Johannes Hallervorden (* 1998), deutscher Schauspieler
 Julius Hallervorden (1882–1965), deutscher Arzt und Hirnforscher
 Margarete Hallervorden (1887–1972), deutsche Politikerin (SPD)
 Nathalie Hallervorden (* 1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Hallervorden-Spatz-Syndrom